Svetovno prvenstvo v košarki 2010 se je odvijalo od 28. avgusta do 12. septembra 2010 v Turčiji. Na tekmovanju je sodelovalo štiriindvajset reprezentanc, drugič v svoji zgodovini tudi slovenska. Tekmovanje se je začelo s predtekmovanjem v štirih skupinah, iz vsake so se prve štiri reprezentance uvrstile v šestnajstino finala. Ameriška reprezentanca je četrtič osvojila naslov svetovnega prvaka.

Kvalificirane reprezentance 

Afrika (3)
 
 
 
Azija (3+1)
 
 
 
 

Amerika (4+1)
 
 
 
 
 
Oceanija (2)
 
 

Evropa (6+4)

Prizorišča

Tekme 
* - po podaljšku, **-po dveh podaljških.

Predtekmovanje

Skupina A  (Kayseri)

Skupina B  (Carigrad)

Skupina C (Ankara)

Skupina D (İzmir)

Zaključni boji

Za 5. do 8. mesto

Šestnajstina finala

Četrtfinale

Za 5. do 8. mesto

Polfinale

Za tretje mesto

Finale

Statistika igralcev 

Točke

Skoki

Podaje

Blokade

Ukradene žoge

Minute

Najkoristnejši igralec turnirja 
  Kevin Durant

Idealna postava turnirja 
  Luis Scola
  Linas Kleiza
  Kevin Durant
  Hedo Türkoğlu
  Miloš Teodosić

Končni vrstni red

Viri in opombe

Zunanje povezave 
 
 Prvenstvo na RTVSLO

2010
2010 v športu
Športne prireditve v Turčiji